Unionsvertrag steht für:

 Neuer Unionsvertrag, Vertragsentwurf mit dem Ziel, die Sowjetunion zu reformieren, 1991
 Vertrag über die Europäische Union, Gründungsvertrag der Europäischen Union, 1992